Sinonatrix – rodzaj węża z podrodziny zaskrońcowatych (Natricinae) w rodzinie połozowatych (Colubridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji (Indie, Chiny, Tajwan, Mjanma, Laos, Tajlandia i Wietnam).

Systematyka

Etymologia 
Sinonatrix: późnołac. Sinae „chiński”, od  Sinai „chiński, Chińczyk”; rodzaj Natrix .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Sinonatrix aequifasciata
 Sinonatrix annularis
 Sinonatrix percarinata
 Sinonatrix yunnanensis

Przypisy 

Połozowate